Take it or leave it steht für:

 Take it or leave it (Spiel), Mischung aus Würfel- und Kartenspiel.
 Take it or leave it (Film, 2018), estnisches Filmdrama von Liina Triškina-Vanhatalo
 Take It or Leave It, halbdokumentarischer, autobiographischer Film aus dem Jahre 1981 über die Anfänge der Band Madness.